Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2020 fand vom 15. bis zum 20. September in Jūrmala statt. Die CEV verkündete am 10. Juli 2020, dass die EM trotz der COVID-19-Pandemie ausgetragen wird. Der Austragungsort war ein 5000 Zuschauer fassendes Stadion am Majori Beach. Wegen Sturm und Regen wurde das Turnier am 17. September unterbrochen und am 18. September zunächst auf dem Ruukki Beach Center ohne Zuschauer fortgesetzt. Bei den Frauen gewannen die Schweizerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré im Endspiel mit 2:1 gegen das deutsche Duo Kim Behrens und Cinja Tillmann. Dritte wurden die Russinnen Nadeschda Alexejewna Makrogusowa und Swetlana Jurjewna Cholomina. Die Titelverteidigerinnen Tīna Graudiņa und Anastasija Kravčenoka aus Lettland schieden bereits im Achtelfinale aus. Bei den Männern konnten die Norweger Anders Mol und Christian Sørum ihren Titel durch einen 2:0-Endspielsieg gegen die Russen Wjatscheslaw Borissowitsch Krassilnikow und Oleg Wladislawowitsch Stojanowski verteidigen. Dritte wurden die Italiener Paolo Nicolai und Daniele Lupo.

Modus 
Bei den Frauen und den Männern traten jeweils 32 Mannschaften an. Die Gruppenspiele wurden im modifizierten Pool Play ausgetragen, d. h. im zweiten Spiel trafen jeweils die Sieger und Verlierer des ersten Spiels aufeinander. Die besten drei Teams jeder Gruppe kamen in die KO-Runde, die im einfachen KO-Modus ausgetragen wurde. Das Preisgeld betrug jeweils 100.000 €.
Die Auslosung der Vorrundengruppen fand am 26. August 2020 in Jūrmala statt.

Spielplan Frauen

Gruppenspiele

KO-Runde

Spielplan Männer

Gruppenspiele

KO-Runde

Medien 
Die Spiele auf dem Center Court bis einschließlich Achtelfinale zeigte die CEV in Livestreams auf ihrem YouTube-Kanal und ihren Facebook-Seiten. Die Partien ab dem Viertelfinale waren nur auf der kostenpflichtigen Website Eurovolley.TV sowie in Deutschland beim Pay-TV-Sender Sport1+ zu sehen.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

Einzelnachweise 

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2020
Volleyball (Lettland)